Cenovo – dolina w Górach Kremnickich na Słowacji
 Cenovo – potok spływający doliną Cenovo w Górach Kremnickich na Słowacji